Мото Гран-при Каталонии было 6-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 10 по 12 июня 2005 года на автодроме Каталунья.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Каталония